Астеризм (от  — «звезда») — легко различимая группа звёзд, имеющая исторически устоявшееся самостоятельное название. Астеризмом не считаются группы звёзд, включающие все значимые звёзды какого-либо созвездия, например, Дельфин, Северная Корона, Волосы Вероники или Южный Крест. Однако в первоначальном (и доныне обыденном) понимании созвездия как группы звёзд эти понятия близки и иногда синонимичны. В частности, у ранних античных авторов семизвездие «Ковша» было синонимом созвездия Большая Медведица, а Кассиопея эквивалентна астеризму «W».

В российской традиции к астеризмам принято относить и некоторые рассеянные звёздные скопления с различимыми невооружённым взглядом звёздами.

Понятие астеризм не является строго научным, оставаясь скорее данью традиции; список астеризмов официально не ведётся. С развитием любительской астрономии энтузиастами формируются каталоги астеризмов, состоящих из звёзд, наблюдаемых в непрофессиональную оптику.

Часто выделяемые астеризмы:

См. также 
 Катастеризмы

Ссылки 
 Астеризмы // Астромиф

Литература 
 

Наблюдательная астрономия